Marit Malm Frafjord (Tromsø, 25 november 1985) is een voormalig Noorse handbalspeelster. Ze nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen en won daarbij in totaal twee medailles. Ze speelt in de Deense competitie, voor Team Esbjerg. Frafjord is een rechtshandige cirkelspeelster.

In 2005 debuteerde ze in het Noorse nationale team, waarvoor ze sindsdien 212 keer speelde en 411 doelpunten scoorde. Met de Noorse selectie won ze vijfmaal goud op de EK van 2006, 2008, 2010, 2016 en 2020, daarnaast won ze met Noorwegen de Olympische Spelen in 2008. In 2007 behaalde ze met het nationale team de zilveren medaille op het wereldkampioenschap en in 2011 behaalde ze een gouden medaille. In 2012 won ze op de Olympische Spelen van Londen voor de tweede maal olympisch goud.

Noors team

Interlands

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen